Rickman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Rickman (1946–2016), britischer Schauspieler

 Hans Rickman (* 1949), schwedischer Astronom 

Rickman steht für:
 Rickman (Unternehmen), britischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Rieckmann